Příjmení Tesárek nosí více významných osobností:

 Jan Tesárek (1728–1788) – český jezuita, matematik, fyzik a astronom
 Jaroslav Tesárek (* 1931) – český fotbalový obránce
 Jaroslav Tesárek (ekonom) (1927–1994) – slovenský ekonom
 Ondřej Tesárek alias Bratříček (* 1990) – český internetový komentátor a youtuber

Podobná příjmení 
 Tesařík
 Tesař

Česká příjmení